

Miejscowości na Ukrainie 

Nazwa Tarnoruda dotyczy dwóch wsi (w jednym organizmie osadniczym) na Ukrainie nad Zbruczem, położonych naprzeciw siebie:
 Tarnoruda – wieś w rejonie podwołoczyskim należącym do obwodu tarnopolskiego (w okresie międzywojennym w Polsce)
 Tarnoruda – wieś  w rejonie wołoczyskim należącym do obwodu chmielnickiego